Son of Dracula (1943), een horrorfilm uit 1943 .
Son of Dracula (1974), een film uit 1974.
Son of Dracula (strip), een stripboek.